

Sigle 
 Vicepresidente di area (Area Vice president)
 Vicepresidente aggiunto (Assistant Vice president)
 Vicepresidente associato (Associate Vice president)

Associazioni 
 Alternatives to Violence Project, organizzazione per la promozione della nonviolenza.
 Anti-Violence Project/Program, nome alternativo per National Coalition of Anti-Violence Programs, organizzazione statunitense contro la discriminazione LGBT.

Cinema 
 Alien vs. Predator, media franchise che ha per protagonisti Alien e Predator.
 Alien vs. Predator, film del 2004 diretto da Paul W. S. Anderson.

Economia 
 Codice della Avon Products al New York Stock Exchange.

Informatica 
 AntiViral Toolkit Pro, vecchio nome di Kaspersky Anti-Virus.
 Attribute-Value Pairs, specifiche usate dal protocollo AAA DIAMETER.
 Average Voice Packet, termine utilizzato nell'ambito delle applicazioni VoIP.

Meccanica 
 Alta Velocità al Piombo, acciaio di facile lavorabilità.

Medicina 
 Arginin-Vasopressina, ormone della trasmissione nervosa.

Politica 
 Alternative Vote Plus, modello di voto preferenziale.
 Comunità d'Azione Quarto Partito (Aktionsgemeinschaft Vierte Partei), partito politico tedesco di ispirazione cristiano-conservatrice attivo negli anni settanta.
 Partito del Popolo Arubano (Arubaanse Volkspartij/Partido di Pueblo Arubano), partito politico di Aruba di ispirazione cristiano-democratica.

Religione 
 Atharvaveda-Paippalada, una scuola interpretativa (śākhā) dell'Atharvaveda, una delle quattro Saṃithā induiste.

Sport 
 Association of Volleyball Professionals, torneo statunitense di beach volley.

Trasporti 
 Accident sur la voie publique, locuzione francese per incidente stradale in uso in campo medico.
 Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Wilkes-Barre/Scranton (Stati Uniti d'America).
 Stazione di Aylesbury Vale Parkway, stazione ferroviaria di Aylesbury (Regno Unito).

Veicoli 
 Codice di scafo per indicare una classe di piccole navi appoggio per idrovolanti, attualmente non più in forza alla United States Navy.